El término Reventazón, en esta enciclopedia, puede referirse a:

 Al Río Reventazón de la Vertiente Atlántica de Costa Rica.
 Reventazón (Costa Rica), distrito del cantón de Siquirres en la provincia de Limón en Costa Rica.